Парацельс — швейцарский алхимик, врач, философ, естествоиспытатель, натурфилософ эпохи Возрождения, один из основателей ятрохимии.
 Парацельс — большой древний ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.